Los Pastores är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temascalcingo och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Los Pastores ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Los Pastores är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Los Pastores. Runt Los Pastores är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Atlacomulco,  km sydost om Los Pastores. I omgivningarna runt Los Pastores växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temascalcingo